Vieux-Moulin (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Vieux-Moulin (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia